Museu do Automóvel (Brasília) — no Brasil
Museu Nacional do Automóvel (Estados Unidos) — em Reno, Nevada